Эвенки́йская литерату́ра — литература эвенков.

Первые печатные произведения (книги религиозного содержания и буквари) на эвенкийском языке были изданы в конце XIX века. Книги были написаны на русском алфавите. Широким спросом такая литература не пользовалась.

В большинстве своём  эвенкийская литература представлена фольклорным творчеством: сборниками сказок, пословиц и поговорок в различных изданиях. В 1929-м году был составлен первый эвенкийский букварь (использовался латинизированный алфавит) Әwәnkil dukuwuntin. Затем, в 1939-м году, алфавит был заменен на кириллический. В Китае и Монголии для записи эвенкийского языка используется древнемонгольская письменность.
Эвенкийские сказки печатались как на русском, так и на эвенкийском языках.

Основной составляющей эвенкийских сказок являются предания и легенды эвенкийских родов, несущие религиозное представление о мире, где люди, животные и  силы природы могут разговаривать друг с другом. В основном несут повествовательно-познавательный характер, объясняющие то или иное явление (как создавался мир, откуда у бурундука полосы, почему животные не говорят по-человечьи).

Авторская литература 
Первым писателем среди эвенков признаётся Гамалиил Гантимуров (1850-1921), хотя он создавал свои произведения на русском языке, и его этническое происхождение из эвенков спорно. Во второй половине XX века начинает развиваться авторская художественная литература эвенкийских писателей на родном языке.

Видные представители 
 Алитет Немтушкин — один из столпов эвенкийской литературы.
 Галина Кэптукэ
 Никита Сахаров
 Николай Калитин
 Анна Мыреева

В смежных видах искусства 
По мотивам эвенкийских сказок были сняты мультфильмы Таёжная Сказка (Союзмультфильм 1951) и Росомаха и Лисица (Свердловская киностудия 1982).

Примечания 

Литература на эвенкийском языке
Литература народов России